Gamaster är ett släkte av sjöpungar. Gamaster ingår i familjen kulsjöpungar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Kulsjöpungar
Gamaster